— японская медиа-франшиза, созданная ForwardWorks совместно с Одзи Хирои, зачисленным в качестве оригинального создателя.

Сюжет 
История рассказывает о шести девушках, трудящихся в космосе. Их заданием значится «космическая рыбалка», однако на «крючок» может попасть даже нечисть.

Персонажи 
 — очень жизнерадостная, смелая девушка.

 Сэйю:  

 — дальняя родственница пиратов, чем невыносимо гордится.

 Сэйю:  

 — очень капризная и индивидуальная девушка.

 Сэйю:  

 — очень умная и решительная девушка.

 Сэйю:  

 — шеф девушек и чиновница из Министерства рыболовства.

 Сэйю:  

 — 16-летняя девушка, напоминающая по характеру парня. Причина такого характера заключается в том, что её растили среди мужиков.

 Сэйю:

Медиа

Игра 
Игра была выпущена для Android и iOS 28 сентября 2017 года. Версия Microsoft Windows от DMM будет выпущена во втором квартале 2018 года.

Аниме 
Премьера сериала от TMS Entertainment запланирована на октябрь 2018 года. Режиссер Ацуси Нигорикава, художник по персонажам Сёхей Ямамото, сценарист Такаси Ямада.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме

TMS Entertainment
Игры для Android